Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2017-2018 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 ottobre 2017

Sedicesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 dicembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 dicembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 dicembre 2017

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 febbraio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 febbraio 2018

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2018

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 aprile 2018 / 25 aprile 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2018 / 2 maggio 2018

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017/2